Mamoru Takamura est un des personnages du manga Ippo.

Présentation
Mamoru Takamura est un lycéen qui aime se battre et qui possède une force phénoménale. Un jour en se battant dans la rue, il assomme son adversaire en un coup et est arrêté par le coach Kamogawa sous prétexte de l'empêcher de devenir un assassin (mais en fait Kamogawa a vu en Takamura un boxeur-né et la ceinture mondiale). Véritable génie invaincu et semble-t-il invincible, il constitue pourtant un élément comique majeur d'Hajime no Ippo, ses frasques en compagnie d'Aoki et Kimura étant fréquentes, et souvent au détriment de ces deux derniers.

Boxe
Takamura est un boxeur puissant, technique et rapide. Il est considéré comme un génie et possédait la force nécessaire pour devenir champion national de Japon sans aucun entraînement. Malgré cela il ne prend jamais son entraînement à la légère et fait énormément confiance à son coach, Kamogawa. Malgré son poids élevé, il se bat dans la catégorie des poids Mi-Moyens. Ceci est dû au fait qu'il n'existe que très peu de boxeurs poids lourds au Japon. Pour pallier cela, Takamura doit se plier à un régime hors du commun, tant et si bien que parfois sa langue déshydratée se mette à saigner. Son surnom "tueur d'ours" lui vient du fait qu'il parvint à mettre un ours KO après que celui-ci lui inflige une grosse blessure sur la poitrine. Enragé, Takamura épargne néanmoins son adversaire, et connaît la désagréable surprise de retrouver cet ours le jour même dans son ragoût, après que Nekota a abattu d'un coup de fusil "un ours qui semblait ne pas être très en forme". Il prétend pour le titre de champion du monde poids moyen et l'emporte avec difficulté contre le précédent champion Brian Hawk, un boxeur avec lequel il partage sa nature sauvage, mais aussi la particularité d'avoir un nom qui évoque un animal ("Hawk" signifie "faucon" en anglais, tandis que "Taka" signifie également "faucon" en japonais).

Caractère
Takamura est très prétentieux et passe son temps à jouer des mauvais tours à ses camarades de boxe ou les placer dans des situations embarrassantes. Aoki est généralement son souffre-douleur (C'est lui qui encaisse toutes les pires farces de Takamura), mais il taquine également Ippo quant à sa relation avec Mashiba kumi ou bien la taille de son pénis. Malgré son attitude frivole et ses blagues potache, il place la boxe au centre de sa vie puisqu'il considère que le ring est le seul endroit où il se sente à sa place, ayant été plus ou moins rejeté par sa famille. Il possède une confiance en lui et une détermination sans faille qui lui permettront de gravir tous les échelons. En plus de ses qualités sur le ring, il a également une compréhension et une lecture très fine de la technique de la boxe et "voit" souvent des détails qui échappe à ses "kohai" lorsqu'ils assistent à des matches.

Il respecte plus que quiconque le coach Kamogawa, même s'il le surnomme "le vieux" (Ji-ji en VO). S'il représente pour lui une figure paternel de substitution, il lui a surtout enseigné tout ce qu'il sait de la boxe et lui à montré la voie vers le sommet du monde. Lorsque Brian Hawk gifle le coach Kamogawa au cours de la conférence de presse précédent leur combat pour le titre mondial, il entre dans une colère noire. Rage qu'il retrouvera en plein match en repensant à l'événement.

Passé
Takamura fait partie de la famille Takamura, qui dirige une grande ligne d'hôtels et d'entreprise. Il a quitté sa famille au collège car il ne s'y sentait pas à sa place. À cause de son comportement violent et son passé de voyou, il est considéré comme le rebut de la famille par son père et son frère ainé, Suguru, en particulier depuis qu'il a battu  qui avaient hué l'équipe de rugby de son frère Suguru, provoquant ainsi un scandale...

Il rencontre le coach Kamogawa à la suite d'une bagarre de rue.
Ce dernier, voyant dans le talent inné de Takamura pour le combat une opportunité de former l'un des plus grands boxeur de sa génération, il lui enseignera la discipline et la boxe.

Technique
Poing tueur d'ours: Un coup puissant qui vient droit sur le front de l'adversaire.
Beetle's Punch : Un uppercut censé être le coup final de Takamura
Il connaît aussi quelque prises de catch, apprises par le biais d'un ami, dont le German Suplex et le DDT.
Vitesse infernale: La vitesse de Takamura est décuplée, lui conférant un jeu de jambe ultra-rapide.

Palmarès
Takamura est un boxeur hors du commun puisqu'il a gagné tous ses matchs par KO et qu'il est invaincu toutes catégories confondues.
Il était le champion du Japon catégorie poids mi-moyens, mais il a abandonné sa ceinture pour devenir le champion du monde.
Il est, par la suite, devenu le champion du monde des poids mi-moyens en battant Brian Hawk et est ensuite parvenu à obtenir le titre mondial des poids moyens en battant David Eagle. Il a également battu Richard Bison qui était champion du monde poids moyen WBA pour le match d'unification des titres WBA et WBC. Il est donc un triple Champion du monde. Son rêve est de remporter le titre de champion du monde dans 6 catégories de poids différentes, en partant de la catégorie mi-moyen jusqu'à celle des poids lourds.

Notes et références 
 
 Tome 30 à 90 Hajime No Ippo
 Épisode 01 à 76 Hajime No Ippo
 Épisode 01 à 26 Hajime No Ippo New Challenger

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo